La Maison de Haleth (aussi Haladin ou Halethrim), est un peuple du légendaire de l'écrivain britannique . C'est la deuxième des Trois Maisons des Edain.

Histoire 

Les membres de ce peuple ont généralement la chevelure et les yeux sombres, comme ceux de la Maison de Bëor, mais moins grands et au tempérament plus solitaire. Ils constituent un peuple reclus, séparé des Edain des autres maisons, auxquels ils ne sont pas apparentés, et leur langue témoigne de cette séparation, qui remonte à des temps très anciens : lors de la migration des Humains vers l'ouest, les ancêtres du Peuple de Haleth voyagèrent séparément du grand peuple qui donna naissance aux Maisons de Bëor et Hador. Leur premier établissement connu est à l'ouest de la Trouée de Rohan, entre les Hithaeglir et l'Ered Nimrais. Une partie d'entre eux ne quittera plus cette région, devenant les Dunlendings et les hommes d'Enedwaith et du Minhiriath. Vers cette époque, ils entrent en contact avec les ancêtres des Drúedain et se lient avec eux. Une bonne partie des deux peuples traverse l'Eriador ensemble.

Les Humains de la Deuxième Maison entrent en Beleriand en 312 P. Â., traversant l'Ered Luin pour s'installer dans les bois du Thargelion. Ils n'ont alors pas de chef unique, vivant en petits groupes parfois en conflit. Ils résident là en paix jusqu'en 375 P.A., lorsque Morgoth envoie une armée d'Orques sur le Thargelion via l'est de l'Ered Luin. Pris au dépourvu, les humains se réunissent en grande partie autour d'un certain Haldad, qui soutient pendant plusieurs jours un siège au confluent de l'Ascar et du Gelion. Haldad et son fils Haldar sont tués lors d'une sortie, mais leur peuple est finalement sauvé par l'arrivée des Ñoldor de Caranthir. Impressionné par leur courage, Caranthir propose à Haleth, la fille de Haldad, de devenir sa vassale, mais elle refuse. L'année suivante, elle mène son peuple en Estolad, puis dans la plaine de Talath Dirnen, au nord-est de Nargothrond, où s'installe une partie de ses gens. Elle-même entre dans la forêt de Brethil en 391 P. Â., et le roi Thingol de Doriath, souverain théorique de ces bois, accepte de les céder à Haleth.

Le Peuple de Brethil se tient essentiellement à l'écart des guerres durant le siècle qui suit : ils n'envoient que peu de guerriers au combat hors de leurs frontières. Ils restent « un petit peuple, essentiellement préoccupé par la défense de ses propres forêts, et qui excellait dans le combat en terrain boisé ». Ils ne forment pas une nation forte, à l'image des autres Edain, mais plutôt une alliance de clans gouvernée par un « Chef ». Dans les bois au sud du Teiglin, leurs parents vivent dans des domaines épars et ne se reconnaissent aucun seigneur.

Le Peuple de Brethil parvient à protéger ses frontières après la chute de Tol Sirion, mais cette paix relative connaît un terme avec les Nírnaeth Arnoediad. L'existence des gens vivant au sud de Brethil est empoisonnée par les attaques des Orques, qui finissent par les chasser définitivement en 485 P.A. La forêt de Brethil elle-même est sérieusement attaquée en 495 P.A., et le chef du Peuple de Haleth, Handir, est tué. Ils se retranchent alors dans les profondeurs de la forêt, mais sont durement frappés par la Malédiction de Morgoth, amenée sur eux par Túrin Turambar, puis son père Húrin, qui provoque une guerre civile durant laquelle le Peuple de Haleth est décimé. Après la chute de Doriath, les derniers membres du Peuple de Haleth fuient vers les Bouches du Sirion, puis l'île de Balar. À la fin du Premier Âge, ils partent pour Númenor ou retournent en Eriador.

Généalogie de la Maison de Haleth

Conception et évolution

Critique et analyse

Adaptations

Notes et références

Note

Références

Bibliographie 
 
 
 
 

Haleth